Paul Gervais peut désigner :
 Paul Gervais (1816-1879), un zoologiste français ;
 Paul Gervais (1859-1944), un peintre français.